Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 67-es, továbbá 67A, 67B, 67C, 67D, 67V, 67Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 67-es busz (Budapest)
 67A busz (Budapest)megszűnt
 67-es busz (Budapest)megszűnt
 67A busz (Budapest)megszűnt
 67B busz (Budapest)megszűnt
 67C busz (Budapest)megszűnt
 67D busz (Budapest)megszűnt
 67V busz (Budapest, 1997–2008)megszűnt

 67-es busz (Miskolc) megszűnt

 67-es busz (Szeged)
 67Y busz (Szeged)